Luis García Lecha (Haro, La Rioja, 11 de junio de 1919 - Barcelona, 14 de mayo de 2005), fue un novelista y guionista de cómic español.

Funcionario en excedencia, fue uno de los más fecundos escritores de literatura popular o de kiosco española (bolsilibros). Escribió dos mil tres novelas largas de gran variedad de géneros, casi seiscientas de ellas de ciencia ficción, para editoriales especializadas en este tipo de literatura, fundamentalmente de Barcelona, donde estuvo viviendo, como Toray, Bruguera, Ediciones B, Editorial Andina y Ediciones Ceres. Cultivó también el western, el género bélico, el policíaco y el de terror y usó los seudónimos de Clark Carrados, Louis G. Milk, Glenn Parrish, Casey Mendoza, Konrat von Kasella y Elmer Evans.

Biografía 
Su carrera se inició a mediados de los años cincuenta, en plena época de esplendor de la literatura popular. Como funcionario de prisiones, durante algún tiempo compaginó su trabajo con la creación literaria, hasta que en 1962, y en vista del gran éxito cosechado entre los lectores, solicitó y obtuvo la excedencia para dedicarse por completo a la escritura. Aunque publicó en varias editoriales, fue durante largos años el autor estrella de la barcelonesa Editorial Toray, para la que escribió novelas de guerra y, sobre todo, de ciencia ficción. 

En la década de los sesenta colaboró también con Bruguera, centrándose principalmente en los géneros del oeste y policial/espionaje. Franquista, ayudó sin embargo a los escritores republicanos de la editorial que tuvieron tropiezos con las autoridades. En esta editorial fue también el responsable de novelar para el público de habla hispana las aventuras de la familia Cartwright en la colección Bonanza. Escribió artículos de humor para el tebeo El DDT, de la editorial Bruguera, y guionizó historietas de aventuras, en especial de la serie Hazañas bélicas.

Posteriormente, ya en los setenta, pasaría a escribir casi exclusivamente para Bruguera, empresa que acabaría monopolizando el mercado del bolsilibro prácticamente en todas las naciones de habla española. Junto con Marcial Lafuente Estefanía, Corín Tellado y Lou Carrigan, fue uno de los autores más populares de la casa, destacando especialmente en la ciencia ficción, llegando a ser el autor que más títulos publicó en la serie La Conquista del Espacio.

Referencias

Bibliografía 

Escritores de España del siglo XX
Escritores de La Rioja (España)
Escritores en español del siglo XX
Escritores de aventuras
Guionistas de historietas de España
Novelistas de España
Novela popular española
Escritores de ciencia ficción de España
Nacidos en Haro
Fallecidos en Barcelona